* Antropologia:
 Omaha, tribu índia siouan del subgrup dhegiha (grup hoka-sioux)

 Geografia:
 Omaha (Arkansas), localitat estatunidenca d'Arkansas
 Omaha (Illinois), localitat estatunidenca d'Illinois
 Omaha (Nebraska), localitat estatunidenca de Nebraska
 Omaha (Texas), localitat estatunidenca de Texas
 Omaha Beach, una de les platges franceses protagonistes del Desembarcament de Normandia

 Altres:
 Reserva índia d'Omaha, reserva índia de l'estat de Nebraska